

Presentación previa 
Dominic Thiem era el defensaor del título, pero no participó este año.

Lamine Ouahab ganó el título tras derrotar a Javier Martí en la final.

Cabezas de serie 

  Albert Montañés (Segunda ronda)
  Daniel Gimeno-Traver (Primera ronda)
  Adrian Ungur (Cuartos de final)
  Roberto Carballés Baena (Cuartos de final)

<ol start="5">
  Rubén Ramírez Hidalgo ''(Primera ronda)
  Mirza Bašić ''(Primera ronda)
  Julien Cagnina ''(Primera ronda)
  Nikola Mektić (Segunda ronda)

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias
 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Casablanca 2015